Geroite na Shipka, conosciuto anche con la traduzione non ufficiale Gli eroi di Shipka, è un film del 1955 diretto da Sergej Vasil'ev.

Parla della battaglia del Passo di Shipka tra russi e turchi durante la guerra turco-russa del 1877-78.

Riconoscimenti 
 Festival di Cannes 1955
 miglior regia (ex-æquo con Jules Dassin per Rififi)

Note

Collegamenti esterni
 

Film di guerra
Film drammatici
Film storici
Battaglia del passo di Šipka